Натуральне число 1150
 1150 рік до нашої ери
 1150 рік нашої ери